Pařížská dohoda může označovat:

 Pařížská dohoda – dohoda o klimatu z roku 2015, výsledek konference OSN o změně klimatu 2015 v Paříži

 Pařížská dohoda (1954) – dohoda o remilitarizaci Západního Německa a jeho začlenění do NATO
 Pařížské dohody (1973) – dohoda o příměří ve válce ve Vietnamu
 Pařížská dohoda (1991) – dohoda ohledně války v Kambodže

Související 
 Pařížská smlouva – rozcestník